Ao-nyōbō (青女房) é um youkai japonês

É um espírito de pobreza e infortúnio de pele azul semelhante à um ogro que aparece como uma antiga nobre da corte. 
Coberta em muitos quimonos de épocas mais antigas, agora esfarrapados e cheios de mariposas, ela usa o rosto branco de cortesãos antigos e têm sobrancelhas pintadas em alto e dentes pretos. Diz a lenda que são damas de corte que servem famílias nobres até se casarem com um pretendente digno. 
Os Ao-nyōbō habitam casas abandonadas, anteriormente ocupadas por nobres falidos e famílias arruinadas, onde constantemente usam maquiagem, arrumam seus cabelos e ajustam sua imagem para a chegada de possíveis convidados que nunca aparecem como um amante que perdeu o interesse ou marido que abandonou sua esposa. Se algum invasor chegar, o Ao-nyōbō os devorará e esperará em vão até a próxima pessoa aparecer.

Ligações externas
  — Projecto Obakemono Youkai
  — Site sobre youkai
  — Lista dos youkai existentes

Youkai